Королевская битва памяти Андре Гиганта () — это одноименная королевская битва, проводимая во время сезона WrestleMania, шоу американского рестлинг-промоушна WWE. Победитель матча получает мемориальный трофей Андре Гиганта. Первая королевская битва состоялась на WrestleMania XXX в 2014 году, и победу в ней одержал Сезаро.

Матч назван в честь Андре Гиганта, рестлера, включенного в Зал славы WWE, который при росте более 224 см и весе 237 кг был известен как «Король королевской битвы» благодаря победе в большинстве таких матчей, в которых он участвовал. В 2018 году был создан женский аналог этого матча, который дебютировал на WrestleMania 34 — женская королевская битва WrestleMania.

Изначально матч был учрежден как ежегодное мероприятие, проводимое на самой WrestleMania, но в 2020 году он не состоялся на WrestleMania 36 из-за опасений по поводу пандемии COVID-19. Однако в 2021 году матч возобновился, и его перенесли на специальный выпуск SmackDown, который выходит в эфир в ночь перед WrestleMania.

История

WrestleMania XXX 

На эпизоде Raw от 10 марта 2014 года, Халк Хоган объявил, что 6 апреля 2014 года на Рестлмании XXX состоится первая королевская битва в честь первого члена Зал Слав Андре Гиганта, а так же в честь его великого наследия. Победитель, получит памятный трофей (выполненный по образу Андре). Сезаро выиграть первую битву, выбив из матча последнего участник Биг Шоу с помощью приёма «Body slam», такого же приёма что Хоган провёл на Андре на Рестлмании III.

WrestleMania 31 

29 марта 2015 года, на Рестлмании 31 в рамках Kick-Off состоялась вторая королевская битва, за Мемориальный трофей Андре Гиганта, в ходе которого бой стал ежегодным поединком на Рестлмании в соревнованиях WWE. Биг Шоу выиграло бой, выбив последним Дэмиена Миздоу. Биг Шоу рестлер, которого часто сравнивают с Андре из за его габаритов и первоначально он был объявлен сыном Андре (сюжетная линия) когда он дебютировал в World Championship Wrestling в 1995 году.

WrestleMania 32 

3 апреля 2016 года, на Рестлмании 32 состоялась третья ежегодная королевская битва, за Мемориальный трофей Андре Гиганта, в которой Барон Корбин для победы в битве выбил последним Кейна. Матч так же был примечателен тем, что в нем приняли участия полуотставные рестлеры Татанка и Даймонд Даллас Пейдж, а так же неожиданный участник, бывший игрок НБА Шакил О’Нил.

WrestleMania 33 

Четвёртая ежегодная королевская битва, за Мемориальный трофей Андре Гиганта, состоялась на Рестлмании 33 в рамках Kick-Off, 2 апреля 2017 года. Моджо Роули выиграл битву, выбив последним Джиндера Махала. Матч был примечателен особым появлением американского футболиста Роба Гронковски, который атаковал Махала после того как тот его спровоцировал. Рефери и охрана пытались остановить Роба, но из этого не чего не вышло.

WrestleMania 34 

В рамках Kick-Off, на Рестлмании 34 8 апреля 2018 года состоялась пятая королевская битва, за Мемориальный трофей Андре Гиганта, в которой Мэтт Харди стал победителем битвы, выбив последним Барона Корбина. Среди наиболее примечательных деталей — появление Брея Уайетта, который помог Харди выиграть этот бой.

Wrestlemania 35 

На Рестлмании 35 в рамках Kick-Off состоялась шестая ежегодное королевская битва, за Мемориальный трофей Андре Гиганта, в которой Брон Строумэн стал победителем, выбив последним  американского комика, актера и писателя. Среди наиболее примечательных деталей, по мимо участия  участия ещё одного ведущего телевидении , оба долгое время не входили в ринг, а прятались под ним. Так же состоялось возвращению Харпера после травмы.

Wrestlemania 37 
Перед Рестлманией 37 Генеральный Менеджер SmackDown Пейдж приняла решение провести обычное сражение за этот трофей принимал Участие Джей Усо в коротой он устранил Синсукэ Накамура это первая в истории битва которая проводилась перед Рестлманией 37 В связи с тем что в 2020 году не проводили это сражение то в SmackDown решили провести SmackDown WrestleMania WrestleMania 37 проходила с задержкой в связи с COVID-19!

Победители

Участники Королевской битвы

Рекорды и статистика

Больше всех выкинул за одну битву

Больше всех выкинул за все битвы

См. также 

 WrestleMania
 Женская Королевская битва WrestleMania
 Королевская битва
 Зал славы WWE
 Список действующих чемпионов WWE
 Андре Гигант

Примечания

Примечания со ссылками

Ссылки 

WWE
WrestleMania
Мероприятия, регулярно проводимые с 2014 года